Ламбрехт:

 Ламбрехт — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Персоналии 
 Ламбрехт, Бьорг (1997—2019) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ламбрехт, Кальман (1889—1936) — венгерский палеонтолог.
 Ламбрехт, Кристина (род. 1965) — немецкий юрист и политик.